

Населені пункти та їхні частини

 Копаніна — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Копаніна — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Копаніна — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Копаніна — частина міста Хшанув у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Копаніна — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Копаніна — частина села Кромнув у гміні Стара Камениця Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Копаніна — частина села Воля-Скарбкова в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Копаніна — частина села Корнелювка-Кольонія в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Копаніна — частина села Новий Ґай в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Копаніна — частина села Павлін у гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Копаніна — частина села Ліпник у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніна — частина села Кольонія-Буйнічкі в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Копаніна — частина села Чапле-Мале в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Єльча в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Зароґув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Машкув у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Красенець-Старий в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Адамовиці в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Щодрковиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаніна — частина села Стрих у гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Копаніна — частина села Осувка в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Копаніна — частина села Ґміна Стани (Стани) в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаніна — частина села Шкляри в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаніна — частина села Медари в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Копаніна — частина села Зборовське в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Копаніна — частина села Прухна в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Копаніна — частина села Хожева в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Велнін у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Блашкув у гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Костомлоти-Перші в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Санциґнюв у гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Ґродзисько в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — частина села Вітухово в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Копаніна — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Копаніна — осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Копаніна — лісова осада в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки